Le Retour de Choc est la trente-et-unième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au . Puis est publiée sous forme d'album en 1957 en France et en 1958 en Belgique.

Résumé 
Après avoir démantelé le gang de La Main Blanche, Tif et tondu profitent de vacances sur la Côte d'Azur. Ils sont appelés à la rescousse par le Comte Gaetano Del Marco, un richissime armateur qui est en train de mettre au point dans ses chantiers navals un modèle révolutionnaire d'hydroglisseur. Del Marco est menacé par Monsieur Choc qui demande que lui soient remis le navire et les plans. 

Tif et Tondu, qui ont accepté d'aider le Comte, sont sauvés des griffes des hommes de Choc par un inspecteur de police qui enquête sur Choc, l'inspecteur Allumette. Del Marco emmène Tif et Tondu dans l'île de Calsi dont il est propriétaire dans laquelle se trouvent ses chantiers navals ainsi qu'un château dans lequel il réside. Là, ils vont affronter Monsieur Choc et sa bande.

Personnages 
 Tif et Tondu : détectives amateurs, sans profession définie
Monsieur Choc : génie du mal au visage masqué derrière un heaume, à la tête d'une organisation criminelle dénommée La Main Blanche
 Comte Gaetano Del Marco : richissime armateur mettant la dernière main à un modèle révolutionnaire d'hydroglisseur
 Inspecteur Allumette : inspecteur de la police française, sur les traces de Monsieur Choc
 Duchêne : le secrétaire de Del Marco
 Dino : le majordome de Del Marco
 Pierre : l'ingénieur en chef responsable de la conception de l'hydroglisseur
 Zizi la Gaufrette et Toni le Balafré : des hommes de main de Monsieur Choc qui attaquent Tif et Tondu

Historique 
Maurice Rosy, dont c'est le second scénario pour la série, reprend le personnage de Monsieur Choc, qui s'était échappé à la fin de l'album précédent. Dès son apparition, Monsieur Choc est en effet devenu une véritable star de la bande dessinée, éclipsant presque les héros, Tif et Tondu, et devant un acteur incontournable de la série.

Will ne signe aucune couverture pour le magazine puisqu'à cette époque, Le Journal de Spirou comportait la publication d'une bande dessinée en couverture avec un haut de page signé André Franquin mettant en lumière l'une des séries publiées. Ainsi, Franquin réalise trois annonces pour Le Retour de Choc, l'une dans le  du  pour annoncer le début de la publication du récit, montrant la main ganté énorme de Monsieur Choc qui s'apprête à s'emparer de la Rolls Royce du Comte Del Marco avec ce texte « Le Retour de Choc », l'autre dans le  du , montrant un fourgon de police en marche et la tête de Spirou en gros plan, portant képi et uniforme de police, qui prononce ce texte « Nouveau coup de filet grâce Tif et Tondu. Serait-ce enfin l'arrestation de Mr Choc ? » , la dernière dans le  du  montrant Spirou, armé d'un fusil, et Fantasio, muni d'une lampe de poche, en ombres chinoises avançant avec précaution, avec ce texte « Enfin Tif et Tondu face à face avec Choc !!! ».

Analyse 
Maurice Rosy implante pour la première fois et durablement la série, belge à l'origine, dans un paysage français clairement identifié. Tif et Tondu sont ainsi en vacances sur la Côte d'Azur, reconnaissable dès le paysage de la première case, ce qui est confirmé par l'en-tête du courrier du Comte Del Marco qui mentionne une adresse dans les Alpes Maritimes.

Il fait évoluer également le statut social de Tif et Tondu, lesquels, plutôt désargentés jusqu'alors (on les voit au début de La Main Blanche revenir d'un séjour au Maroc en évoquant leur manque d'argent) sont à présent manifestement plutôt aisés puisqu'ils passent leurs vacances dans une villa à l'architecture et à la décoration modernes, au-dessus de la mer.

Publication

Revues 
 Journal de Spirou : du  du  au  du

Album 
 Édition originale française : Dupuis, 44 planches, dos carré jaune, 1957 (DL 01/1957)
 Édition originale belge : Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple, 1958 (DL 01/1958)
 Rééditions  :
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple, la couverture mentionne pour la première fois le numéro de l'album : 5,  plat idem 1957, 1975 (DL 01/1976)
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple,  plat idem 1957, 1977 (DL 01/1977)
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple,  plat différent (dernier album paru Le Retour de la bête), 1979 (DL 01/1975 - achevé d'imprimer 06/1979)
 Dupuis, 44 planches, édition brochée, couverture souple,  plat idem 1979 (dernier album paru Le Sanctuaire oublié), 1983 (DL 01/1975 - achevé d'imprimer 06/1983)
 Dupuis, 44 planches, première édition cartonnée, nouvelle couverture,  plat idem 1979, 1985 (DL 04/1985)
 Dupuis, 44 planches,  plat idem 1979 (dernier album paru Le Fantôme du samouraï), 1985 (DL 10/1985)
 Dargaud, collection « Pocket B.D. », format poche, édition brochée, couverture souple, 1990 (DL 04/1990) 
 Hachette, « Tif et Tondu - La Collection », couverture différente avec vernis sélectif, frise sur la tranche,  plat différent, avec dossier de 8 pages rédigé par Brieg F. Haslé, 2014 (DL 03/2014)
 Tirage limité :
 Golden Creek Studio, noir et blanc, format des planches originales (45 x ), avec deux planches sérigraphiées et leurs bleus en couleurs, édition limitée à 320 ex, 2006 (DL 05/2006) 
 Intégrale :
 Le Diabolique M. Choc, Dupuis, collection « Les Intégrales Dupuis », 132 planches, reprend La Main blanche, Le Retour de Choc et Passez muscade, ainsi qu'une histoire en 2 planches, L'Image de Choc, avec un dossier de 18 pages rédigé par Alain De Kuyssche et Patrick Pinchart, 2007 (DL 03/2007)

Notes et références

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1958
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1955
Histoire publiée pour la première fois en 1956
Bande dessinée se déroulant en France